Part of Me – singolo di Chris Cornell del 2009
 Part of Me – singolo di Katy Perry del 2012
 Katy Perry: Part of Me – film documentario del 2012